HMS Bergamot war der Name zweier Schiffe der Royal Navy

 HMS Bergamot (1917), Sloop der Anchusa-Klasse, Stapellauf 1917 und noch im gleichen Jahr von U-84 versenkt
 HMS Bergamot (K189), Korvette der Flower-Klasse, Stapellauf 1941, verkauft 1946 und in Griechenland als Fähre im Einsatz, verschrottet 1974